Константи́н Акрополи́т (? — ок. 1323 или 1324) — византийский политический деятель, агиограф, ритор, эпистолограф, церковный  и хронист, сын известного политического деятеля Георгия Акрополита.

Родился раньше 1285 года. В 1305 или 1306 году был назначен великим логофетом (главой правительства по финансовым вопросам) и занимал эту должность до 1311 года. Известно, что он выступал категорически против религиозной унии с Западом, а также построил Амастридский монастырь в Константинополе. Имел почётное прозвище «Новый Метафраст».

Как писатель известен своими энкомиями, посвящёнными Иоанну Богослову, Иоанну Дамаскину, мученику Кофину и другим святым. Кроме того, являлся автором многочисленных стихов и молитв, 194 писем, занимался переработкой старых житий, составил римско-византийскую хронику от Энея до 123 года н. э., которая впоследствии была доведена анонимным автором до XIV века. Некоторые его сочинения вызвали серьёзные богословские споры, ввиду чего были сожжены с его согласия.

Ссылки 
 Биография // «Хронос»

Политики по алфавиту
Политики Византии
Политики XIV века
Государственные деятели Византии
Писатели Византии
Писатели XIV века
Хронисты XIV века
Агиографы
Византийские эпистолографы
Греческие писатели